Blaue Liste steht für:

 die Blaue Liste der erfolgreich erhaltenen oder geförderten Tier- und Pflanzenarten
 eine Liste von zu fördernden Forschungseinrichtungen, siehe Leibniz-Gemeinschaft#Blaue_Liste
 ein Verzeichnis der Inhaltsstoffe kosmetischer Mittel, siehe EU-Kosmetikrichtlinie